Op de 67e editie van het Australian Open 1993 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 20 tot en met 31 januari 1993.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Arantxa Sánchez Vicario en Helena Suková had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Sánchez Vicario speelde samen met Conchita Martínez – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Jill Hetherington en Kathy Rinaldi.

Het als eerste geplaatste duo Gigi Fernández / Natallja Zverava won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tiende geplaatste koppel Pam Shriver en Elizabeth Smylie in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 26 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vijf Nederlandse deelneemsters:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren het zevende reekshoofd. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van Pam Shriver en Elizabeth Smylie.
 Monique Kiene en Miriam Oremans kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Voor Nicole Muns-Jagerman en Wiltrud Probst (Duitsland) viel het doek na de eerste ronde.
 Ook Ingelise Driehuis en Nederlands-Française Noëlle van Lottum konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Eén Belgische speelde mee:
 Sabine Appelmans en Française Isabelle Demongeot waren als veertiende geplaatst, maar strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA op pagina 3
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1993